Hron steht für:

 Hron, deutsch Gran, Seitenfluss der Donau in der Slowakei

Hron ist der Familienname folgender Personen:

 Hellmuth Hron (1933–2002), österreichischer Schauspieler
 Jan Hron (* 1941), tschechischer Agrarwissenschaftler und Rektor Emeritus der CZU Prag
 John Hron (1981–1995), schwedischer Jugendlicher, Mordopfer
 Karel Hron (1927–2010), tschechischer Organist und Musikpädagoge